Masaki Tsukano (Tottori, 12 oktober 1970) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Masaki Tsukano speelde tussen 1993 en 2002 voor Honda FC, Vissel Kobe, Tokyo Gas en SC Tottori.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer